De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1970 werd in het weekend van 10 en 11 januari 1970 gehouden in het IJsselstadion in Deventer. Kampioenen werden Atje Keulen-Deelstra en Ard Schenk.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1970
Langebaanschaatsen in 1970
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer